Niemcy:
 Wiesenfeld – dzielnica Geisy
 Wiesenfeld – dzielnica Glinde
 Wiesenfeld – dzielnica Karlstadtu
 Wiesenfeld – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld